Biston tortuosa är en fjärilsart som beskrevs av Alfred Ernest Wileman 1911. Biston tortuosa ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
tortuosa